Pocahontas har flera betydelser: 

 Pocahontas (1595/1596–1617), en indiansk kvinna
 Pocahontas (film) – en film från 1995
 Pocahontas 2: Resan till en annan värld – en animerad film från 1999
 Pocahontas (låt av Neil Young) – en låt av Neil Young, finns med på albumet Rust Never Sleeps
 Elizabeth Warren - amerikansk politiker, född 1949

Geografi

USA
 Pocahontas, Arkansas
 Pocahontas, Illinois
 Pocahontas, Iowa
 Pocahontas County, Iowa
 Pocahontas County, West Virginia